Blinde vlek (biologie), de blinde vlek van het netvlies in het oog
 Blinde Vlek, een dorp uit de zevendelige Harry Potter-boekenserie van de Britse schrijfster Joanne Rowling
 Blinde vlek (psychologie), begrip uit de psychologie over zelfkennis